Sigal ist:

 SIGAL, albanische Versicherungsgruppe
 eine Variante des weiblichen Vornamens Sigalit

Sigal ist der Familienname folgender Personen:
 Helena Sigal (* 1996), deutsche Schauspielerin und Moderatorin
 Hugo Sigal (* 1947), belgischer Sänger, siehe Nicole & Hugo
 Isaak Jakowlewitsch Sigal (* 1927), sowjetisch-ukrainischer Wissenschaftler und Hochschullehrer
 Israel Michael Sigal (* 1945), israelischer Mathematiker

Siehe auch:
 Segal
 Siegal